Арме́лия О́дри Маккуи́н (; 6 января 1952, Монтгомери, Северная Каролина, США — 3 октября 2020, Беверли-Хиллз, Калифорния) — американская  и .

Биография и карьера 
Будучи уроженкой Северной Каролины, Маккуин выросла в Бруклине, Нью-Йорк, где она играла в церковных пьесах. Она посещала P.S. 44 и P.S. 258 и окончила Центральную коммерческую среднюю школу в 1969 году. Маккуин посещала Школу индустрии моды, где она специализировалась на дизайне одежды, но вскоре её бросила. В 1972 году она посещала Театральную школу .

Начиная с 1976 года, Армелия сыграла более чем в 35-ти фильмах и телесериалах. В 1990 году она сыграла Клару Браун, сестру Оды Мэй, в фильме «Привидение». В 1992—1993 годы Маккуин играла роль Красной Королевы в телесериале «», за которую дважды (1993, 1994) была номинирована на премию «CableACE Award» в номинации «Актриса в комедийном сериале». Также является театральной актрисой, играла на Бродвее. В 1978 году стала лауреатом премии «Театральный мир» за работу в мюзикле «».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Погибшие в авиакатастрофах